Il toponimo Tanéné può riferirsi a diversi comuni della Guinea:

Tanéné, comune della Prefettura di Boké
Tanéné, comune della Prefettura di Dubréka